HSH est un sigle qui peut désigner :
 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, dans le domaine médical, les hommes s'engageant ou s'étant déjà engagé dans des relations sexuelles avec d'autres hommes ;
 HSH Nordbank (où HSH signifie Hamburgische Schleswig-Holstein), une banque allemande.

HSH est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public, au Nevada, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports